Sherlock Holmes, een fictieve detective uit een groot aantal verhalen van Arthur Conan Doyle

In cinema:
 Sherlock Holmes (1916), met William Gillette
 Sherlock Holmes (1922), met John Barrymore
 Sherlock Holmes (1932), met Clive Brook
 Sherlock Holmes and the Voice of Terror (1942), met Basil Rathbone
 Sherlock Holmes in Washington (1943), met Basil Rathbone
 Sherlock Holmes and the Secret Weapon (1943), met Basil Rathbone
 Sherlock Holmes Faces Death (1943), met Basil Rathbone
 Sherlock Holmes and the House of Fear (1945), met Basil Rathbone
 Sherlock Holmes (1981), een televisiefilm
 Young Sherlock Holmes, film uit 1985 met Nicholas Rowe
 Sherlock Holmes (2009), met Robert Downey jr.
 Sherlock Holmes (album), soundtrack van deze film
 Sherlock Holmes (2010), met Ben Syder
 Sherlock Holmes: A Game of Shadows, uit 2011 met opnieuw Robert Downey jr.

In televisie:
 Sherlock Holmes (televisieserie uit 1954), een Amerikaanse televisieserie met Ronald Howard
 Sherlock Holmes (televisieserie uit 1965), met Peter Cushing en Douglas Wilmer.
 Sherlock Holmes in the 22nd Century, een Amerikaanse animatieserie
 Sherlock Holmes and the Case of the Silk Stocking, een Britse televisiefilm

In literatuur:
 Sherlock Holmes's War of the Worlds (1975), door Manly Wade Wellman en Wade Wellman

Zie ook 
 Sherlock (doorverwijspagina)
 Sherlock Holmes Museum